Змагання з плавання на 100 метрів вільним стилем серед чоловіків на Олімпіаді 2008 року проводилися з 12 по 14 серпня у Пекінському національному плавальному комплексі.

Медалісти

Рекорди 
До початку змагань світовий та олімпійський рекорди були такими:

Під час змагань в цій дисципліні були встановлені такі олімпійські або світові рекорди:

Запливи

Відбіркові 
 12 серпня 2008, з 18:33 до 19:02 за місцевим часом (UTC +8)

Заплив за місце у півфіналі між спортсменами, що показали однаковий час і поділили 16-те місце, Домініком Майхтрі і Крістіаном Галендой не відбувся, оскільки Мілорад Чавіч, який посів 6-те місце, відмовився від участі у півфіналі, щоб сконцентруватися на підготовці до запливів на 100 м батерфляєм.

Півфінали 
 13 серпня 2008, з 10:03 до 10:14 за місцевим часом

Фінал 
 14 серпня 2008, в 10:49 за місцевим часом

Примітки 

Вільний стиль, чоловіки, 100 м